Molekulska formula -{C13H17NO}- se može odnositi na:

 5-EAPB
 Alfa-Pirolidinopropiofenon
 Krotamiton
 N-Fenetil-4-piperidinon